Le canton de Beauvoir peut faire référence à deux anciennes divisions administratives françaises :
 le canton de Beauvoir (1790-1801), une division du département des Deux-Sèvres renommée en canton de Beauvoir-sur-Niort en 1801 ;
 le canton de Beauvoir (1790-1956), une division du département de la Vendée renommée en canton de Beauvoir-sur-Mer en 1956.